Nabil Kochaji, né le , est un auteur, romancier, chercheur médical et universitaire syrien. Ses nombreux travaux de recherche et son intérêt ultérieur pour la littérature ont été favorisés par ses compétences multilingues puisqu'il maîtrise parfaitement l'anglais, l'arabe, le néerlandais, l'espagnol et l'allemand.

Éducation et carrière 
Le Docteur Nabil a commencé sa carrière en tant que dentiste après avoir obtenu son diplôme en 1997 à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Damas. Il a ensuite poursuivi ses études à la Faculté de médecine et de pharmacie de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), où il a suivi un master en recherche médicale et pharmaceutique avant d'obtenir un doctorat en sciences dentaires en 2005. Il est actuellement professeur titulaire à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Damas. Lors de l’année académique 2016-2017, il a été affecté au poste de doyen fondateur de la faculté de médecine dentaire à l'Université privée Al-Sham.

Il a reçu le prix Robert-Frank senior de l'Association Internationale pour la Recherche Dentaire (IADR) en 2005 à la suite de son article « The Possible role of Myoepithelial Cells in Salivary Glands Pathogenesis » et a depuis supervisé huit étudiants de master et un doctorant dans la même ligne de recherche.

En , il a été le tout premier à décrire le " kyste péri-implantaire " dans son article « Inflammatory odontogenic cyst on an osseointegrated implant : A peri-implant cyst ? New entity proposed », publié dans le journal Dental and Medical Problems, 54(3), 303-306.

Publications médicales 
Dans le domaine de la recherche médicale, le Dr Kochaji a plusieurs titres à son actif :

 Contemporary Oral Medicine: A Comprehensive Approach to Clinical Practice (co-author), 2018
 Swine Flue Vaccination (en arabe), 2010
 Problem Facing Dentists During their Practice (trois volumes, en arabe), 2009
 Part 1: Muscoskeletal Disorders
 Part 2: Infection Control
 Part 3: Dental Office environment effects
 Maintaining Oral hygiene of Cancer patient (en arabe), 2009
 Swine Flue (en arabe), 2009
 Oral Pathology for practicing dentists (séries avec plusieurs auteurs, en arabe)
 Volume 1: Oral Mucosa Lesions
 Part 1: White lesions ()
 Part 2: Red Lesions ()
 Part 3: Ulcerative lesions ()
 Part 4: Lymphatic lesions ()
 Part 5: Vesicolobullous lesions ()
 Part 6: Verrocous lesions ()
 Part 7: Pigmented lesions ()
 Odontogenic Cysts, Clinical Complication & Potential Neoplastic Transformation. Thèse présentée en vue de l'obtention du titre de docteur en sciences dentaires (PhD), Université de Bruxelles, 2005 (en anglais – traduite et publiée en arabe en 2009).
 Expression of cell proliferating-associated nuclear antigen Ki67 in jaws cyst. Mémoire de master soumis en vue de l'obtention du grade de master en recherche médicale et pharmaceutique à l'Université de Bruxelles, Bruxelles, Belgique.  (en anglais).

Œuvre littéraire 
Son premier roman A Journey to Mars (en arabe :  رحلة الى المريخ [Rehla ela al Mareekh]), un roman de science-fiction, a été publié en cinq éditions différentes et est disponible en anglais et en arabe. Son deuxième roman, cette fois à suspense I Know Who Killed Me (en arabe : أنا أعرف من قتلني [Ana A`rifo Man Katalani]), a été publié début 2016 en quatre éditions. En 2019, il a publié son troisième roman Silicon Valley (en arabe : وادي السيلكون [Wadi al-silicon]).

Traductions 
Outre ses recherches médicales, le Dr Kochaji a contribué à l'enrichissement de la bibliothèque arabe dans le domaine de la recherche médicale en traduisant plusieurs références clés. Notamment, Ten Car`s Oral Histology, Forensic Dental Evidence, deuxième édition (livre bilingue, anglais-arabe), Cawson`s Essentials of Oral Pathology and Medicine ou encore Forensic Dental Evidence, le tout en coédition avec les éditeurs ELSEVIER.

Références 

 "A journey to Mars". Kochaji Press. Consulté le 19/05/2016
 "I know who killed me". Kochaji Press. 
 "Silicon valley". Kochaji Press.

Liens externes 
 Official A Journey to Mars Facebook Page 
 Interview with Dr Kochaji in discussion of his novel.
 Video of a speech in the release of his Novel
  the full text of Prof. Kochaji`s article that describes for the first time ever the "Peri_implant Cyst"

Romancier syrien
Écrivain syrien
Naissance en avril 1975